Chevrolet steht für

 Chevrolet, Marke des General-Motors-Konzerns (GM)
 Operation Chevrolet, vereiteltes Attentat aus dem Jahr 2011

Chevrolet ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Chevrolet (1892–1920), US-amerikanischer Autorennfahrer französischer Herkunft
 Louis Chevrolet (1878–1941), Schweizer Rennfahrer und der Gründer der Chevrolet Motor Car Company